Остано́вочный пункт 254 км — остановочный пункт и бывший разъезд Октябрьской железной дороги на 253,7 км перегона Муезерка — Ледмозеро Западно-Карельской магистрали.

Общие сведения 
Разъезд был сдан в эксплуатацию 25 ноября 1964 года в составе второй очереди Западно-Карельской магистрали. На разъезде был один боковой путь. По мере спада грузового движения в 1990-х годах путевое развитие было ликвидировано, после чего разъезд был преобразован в технический остановочный пункт, где функционирует пост ЭЦ.Остановочный пункт расположен в ненаселённой местности на территории Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Карелии. В семистах метрах от остановочного пункта проходит грунтовая дорога  «Тикша — Реболы», от которой к остановочному пункту подходит просёлочная дорога низкого качества. Во второй половине 2010-х годов станционное здание было перекрашено в корпоративный цвет ОАО «РЖД», плюс на нём повесили таблички с названием остановочного пункта "Разъезд 254 км", 

Тарифной стоянки пассажирские поезда на остановочном пункте не имеют. Техническую остановку имеют некоторые поезда для нужд путейцев и работников СЦБ, обслуживающих находящийся при остановочном пункте пост электрической централизации, обеспечивающий автоблокировку на линии.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 254 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 254 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия СУОЯРВИ-1- Юшкозеро.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Железнодорожные станции, открытые в 1964 году
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Муезерский район
Бывшие железнодорожные станции
Закрытые и разобранные станции